Telogalla är ett släkte av svampar som beskrevs av Nikolaus Hoffmann och Joseph Hafellner. 

Telogalla ingår i familjen Verrucariaceae, ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.
Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Telogalla